David Newman (compositeur) est un compositeur américain (né en 1954) ;
 David "Fathead" Newman est un saxophoniste américain (1933-2009) ;
 David Newman (scénariste) est un scénariste américain (1937-2003).